Det var i maj kan syfta på:

 Det var i maj (1915) – en svensk film från 1915
 Det var i maj (1949) – en brittisk film från 1949 med originaltiteln Maytime in Mayfair